Николай Андреевич Ви́нтер (1898—1934) — советский ботаник — флорист и геоботаник.

Биография 
Родился 8 ноября 1898 года в Петербурге. Учился в Ленинградском университете у профессора В. Л. Комарова.

После окончания университета работал в должности лаборанта в Главном ботаническом саду в Ленинграде, затем работал учителем естествознания в школе.

Основной областью интересов учёного была водная флора Ленинградской области. В 1925 году он исследовал растительность долины Мги, в 1926—1927 годах — растительность озёр Лужского района, привёл списки флор каждого из рассмотренных озёр.

Выделил в пределах традиционно широко понимаемого вида  несколько географических рас. Также Н. А. Винтер занимался систематикой рода Рогульник.

Принимал участие в составлении региональной монографии «Флоры Юго-Востока», обработал для этой работы семейства Хвостниковые, Сланоягодниковые, Рогульниковые, род Пузырчатка.

Некоторые публикации

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Геоботаники СССР
Ботаники XX века